Topličica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Budinščina, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 161 stanovnika te 51 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji